Passagem (tributo)
Passagem aérea
Municípios
Passagem (Paraíba)
Passagem (Rio Grande do Norte)

Desambiguações de topônimos